Nazwą bojownik czerwony określono w literaturze dwa gatunki ryb z rodzaju Betta:

 Betta coccina
 Betta tussyae

Przypisy 

Ryby akwariowe